Сала-Кюель () — топоним (основной тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Сала-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°14’с. ш. 145°55’в. д..
 Сала-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 73°25’с. ш. 125°37’в. д..
 Сала-Кюель — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°23’с. ш. 124°25’в. д..
 Сана-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°37’с. ш. 113°38’в. д..
 Сана-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°03’с. ш. 119°18’в. д..
 Саха-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°49’с. ш. 98°34’в. д..
 Саха-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°44’с. ш. 101°57’в. д..

Примечания

См. также 
Кюель-Сала